Poincy steht für

 Poincy, eine Gemeinde im französischen Département Seine-et-Marne

Poincy ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Poincy (1833–1909), US-amerikanischer Maler
 Phillippe de Longvilliers de Poincy (1583–1660), französischer Adeliger, Abenteurer, Gouverneur von St. Kitts